Сезон 1964—1965 у Національній лізі А — 68-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Лозанна.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1965
Швейцарія
Швейцарія